Saint Jean d'Écosse est le nom de plusieurs loges maçonniques, dont certaines devinrent célèbres au :
 Saint Jean d'Écosse de Marseille
 Saint Jean d'Écosse du Contrat social (Paris)

Homonymie